Дицинодо́нты  — клада растительноядных синапсид из подотряда аномодонтов, которой придают ранг от семейства до отряда. Жили в пермском — начале юрского периода ( назад) по всему миру. Известно более 300 видов дицинодонтов, среди которых были как мелкие представители, не больше кошки, так и гиганты, превосходившие по массе среднего саванного слона.

Описание 
Доминирующие растительноядные верхней перми — нижнего триаса. Для большинства характерно исчезновение всех зубов, кроме двух верхних клыков. Вероятно, имелся роговой клюв, как у черепах. Развито довольно длинное вторичное нёбо. Строение зубной системы довольно однообразно, несмотря на различие размеров и образа жизни. Дицинодонты были способны раздавливать пищу во рту с помощью рогового покрытия дёсен — их нижняя челюсть могла совершать передне-задние движения. Размеры от 30 см до 4 метров. Ноги обычно массивные, короткие, с мощными когтями. У крупных дицинодонтов задние ноги полувыпрямленные. Некоторые виды имели выросты на черепе, подобные коротким рогам. У более ранних видов дицинодонтов клыки были ещё просто большими зубами, тогда как у других дицинодонтов клыки были на самом деле бивнями.

Эволюционная история 
Первые дицинодонты известны из среднепермских отложений Южной Африки (Eodicynodon, давший название одноимённым отложениям). Среди пермских дицинодонтов были мелкие роющие формы (кистецефал), крупные растительноядные (авлакоцефалодон, эндотиодон — последняя форма не имела клыков, но сохраняла мелкие щёчные зубы). На границе перми и триаса все эти группы вымерли. Уцелели лишь 2—3 рода, среди них — листрозавр, животное средних размеров, распространившееся по всей Пангее. В триасе среди дицинодонтов преобладали крупные растительноядные (каннемейерии и шталекерии), выделяемые в особую группу каннемейериид. Одними из последних дицинодонтов считаются плацериасы (верхний триас Северной Америки) и ишигуаластии (верхний триас Южной Америки), достигавшие величины носорога. Позднейший из известных бесспорных дицинодондов, Lisowicia bojani, достигал массы в 7 тонн, превосходя среднего современного саванного слона.

Получены свидетельства возможного выживания дицинодонтов среднего размера в нижнем мелу Австралии.

Классификация 
 Род Colobodectes
 Семейство 
 Надсемейство 
 Семейство Eodicynodontidae
 Надсемейство Kingorioidea
 Семейство 
 Род Kingoria
 Род Kombuisia
 Семейство Cryptodontidae
 Род Australobarbarus
 Клада Diictodontia
 Надсемейство Emydopoidea
 Семейство 
 Семейство Emydopidae
 Надсемейство Robertoidea
 Семейство Diictodontidae
 Род 
 Семейство Robertiidae
 Род 
 Клада Pristerodontia
 Род Dinanomodon
 Род Odontocyclops
 Род Propelanomodon
 Семейство Aulacocephalodontidae
 Семейство 
 Род Dicynodon
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство Oudenodontidae
 Семейство 
 Семейство Shanisiodontidae
 Семейство Stahleckeriidae

Примечания

Литература 
 
 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. — т. 2. — М., 1993. — С. 191—194.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.725 Therapsida : Neotherapsida : Dicynodontia
 https://web.archive.org/web/20050408053225/http://www.sunshine.net/www/2100/sn2192/therapsids.htm
 Ивахненко М. Ф. Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф

 
Синапсиды пермского периода
Синапсиды триасового периода
Фауна юрского периода
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном